

Марвиці — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Марвиці — село в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства